Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2004 года — совместный мужской и женский чемпионат мира по конькобежному спорту, который прошёл с 7 по 8 февраля на стадионе «Викингскипет» в Хамаре (Норвегия).

Общие сведения

Итоговая таблица

Среди мужчин

Среди женщин

Ссылки 
 

Февраль 2004 года
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Хамаре
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью